Imperatoria aromatica är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Imperatoria aromatica ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aromatica